Родри́гес де ла Ве́га — фамилия:
 Родригес де ла Вега, Педро (1940—1971) — мексиканский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана 1968 года, также пилот Targa Florio и Формулы-1.
 Родригес де ла Вега, Рикардо (1942—1962) — мексиканский автогонщик, победитель Targa Florio 1962 года, младший брат гонщика Педро Родригеса.